Das openID-center ist eine an das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund angegliederte Entwicklungs- und Testeinrichtung, die in erster Linie dazu dient, den Einsatz unterschiedlicher RFID-Komponenten, wie z. B. Transponder und Reader, in einer realen logistischen Umgebung zu testen. Es hat nichts mit dem Authentifizierungssystem OpenID zu tun.

Entstehung 
Hervorgegangen ist das openID-center im Jahre 2004 aus einem gleichnamigen Projekt mit dem Ziel, eine lückenlose, echtzeitnahe Verfolgung und Steuerung von Materialflüssen zu gewährleisten. Heute gibt das openID-center einer Gemeinschaft von Logistik- und IT-Firmen die Möglichkeit, in Kooperation mit der Wissenschaft und Forschung an aktuellen Herausforderungen und Standards im Bereich der Logistiksoftware und Auto-Ident-Systemen zu arbeiten.

Weblinks 
 Homepage des openID-centers

Forschungsinstitut in Deutschland
Wissenschaft in Dortmund
Gegründet 2004
Organisation (Dortmund)